Voetgewelf
 Kruisboog
 Voetboog (schip, 1687)